Ippalcimo (Ἱππάλκιμον) è il nome di due personaggi della mitologia greca:
 Ippalcimo – figlio di Itono e padre di Peneleo
 Ippalcimo – figlio di Pelope e Ippodamia e argonauta